Ранкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Ранкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези